

Cinema e televisione 
 Remix – film del 2008 diretto da Martin Hagbjer
 Remix – telenovela indiana

Letteratura 
 Remix – romanzo di Jon Courtenay Grimwood del 1999
 Remix. Il futuro del copyright (e delle nuove generazioni) – saggio di Lawrence Lessig del 2008

Musica 
 Remix – risultato della modifica di un prodotto mediale attraverso l'aggiunta, la rimozione o il cambiamento di una o più delle sue parti
 Remix – rivista musicale statunitense
 Remix – album dei Mushroomhead del 1997
 R.e.m.IX – album dei R.E.M. del 2002
 Remix – album di Candan Erçetin del 2003
 Remix – album delle Le Tigre del 2003
 Remix (I Like The) – singolo dei New Kids on the Block del 2013
 Remix - raccolta dei Kid Abelha del 1997

Altro 
 Remix – rivista di moda neozelandese
 Remix OS – sistema operativo

Pagine correlate 
 The Remix

Altri progetti